Guyniidae är en familj av koralldjur. Guyniidae ingår i ordningen Scleractinia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Guyniidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Guyniidae